Роберт Деннард (англ. Robert H. Dennard; нар. 5 вересня 1932) — американський інженер-електрик та винахідник.
 Кенвуд Деннард (Kenwood Dennard) — музикант групи Brand X.